Lobos puede referirse a:
 Lobos (Buenos Aires), ciudad de Argentina, cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires
 Lobos (serie de televisión), serie española de televisión 
 Lobos (partido), uno de los partidos de la provincia argentina de Buenos Aires
 Lobos (película), película de Argentina
 Laguna de Lobos,  laguna natural de la Provincia de Buenos Aires

Véase también 

 Isla Lobos
 Los Lobos (desambiguación)
 Lobo (desambiguación)